Натуральне число 1836
 1836 рік до нашої ери
 1836 рік нашої ери